

Sigle 
 Garage door opener  – dispositivo fittizio della serie televisiva Stargate SG-1
 Grande distribuzione organizzata

Codici 
 GDO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guasqualito (Venezuela)
 gdo – codice ISO 639-3 della lingua godoberi